{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97701) - || 2000 GR66 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97702) - || 2000 GG67 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97703) - || 2000 GS69 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97704) - || 2000 GB76 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97705) - || 2000 GM77 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97706) - || 2000 GQ81 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97707) - || 2000 GP83 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97708) - || 2000 GZ84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97709) - || 2000 GE85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97710) - || 2000 GU85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97711) - || 2000 GD86 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97712) - || 2000 GD87 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97713) - || 2000 GS88 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97714) - || 2000 GU90 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97715) - || 2000 GN92 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97716) - || 2000 GC100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97717) - || 2000 GX102 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97718) - || 2000 GU107 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97719) - || 2000 GW113 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97720) - || 2000 GF115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97721) - || 2000 GU115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97722) - || 2000 GE128 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97723) - || 2000 GD137 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97724) - || 2000 GN138 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97725) - || 2000 GB147 || 2 april 2000 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| (97726) - || 2000 GE161 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97727) - || 2000 GG163 || 9 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97728) - || 2000 GV165 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97729) - || 2000 GF166 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97730) - || 2000 GA169 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97731) - || 2000 GO169 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97732) - || 2000 GL171 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97733) - || 2000 GA174 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97734) - || 2000 HB5 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97735) - || 2000 HD12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97736) - || 2000 HT21 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97737) - || 2000 HX27 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97738) - || 2000 HK28 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97739) - || 2000 HP28 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97740) - || 2000 HM30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97741) - || 2000 HP33 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97742) - || 2000 HF34 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97743) - || 2000 HQ42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97744) - || 2000 HL43 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97745) - || 2000 HO43 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97746) - || 2000 HQ52 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97747) - || 2000 HC74 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97748) - || 2000 HF79 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97749) - || 2000 HS83 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97750) - || 2000 HX83 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97751) - || 2000 HF84 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97752) - || 2000 HH86 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97753) - || 2000 HY94 || 29 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97754) - || 2000 HJ96 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97755) - || 2000 HN99 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97756) - || 2000 JY || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97757) - || 2000 JC3 || 2 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97758) - || 2000 JY5 || 2 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97759) - || 2000 JJ10 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97760) - || 2000 JT12 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97761) - || 2000 JE15 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97762) - || 2000 JP20 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97763) - || 2000 JO21 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97764) - || 2000 JO22 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97765) - || 2000 JN27 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97766) - || 2000 JB30 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97767) - || 2000 JB46 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97768) - || 2000 JP69 || 2 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97769) - || 2000 JS70 || 1 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97770) - || 2000 JJ72 || 1 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97771) - || 2000 JX72 || 2 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97772) - || 2000 JZ79 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97773) - || 2000 JY80 || 1 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97774) - || 2000 KK1 || 26 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97775) - || 2000 KN2 || 26 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97776) - || 2000 KY10 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97777) - || 2000 KG16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97778) - || 2000 KG41 || 31 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (97779) - || 2000 KA67 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97780) - || 2000 KW67 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97781) - || 2000 KE73 || 28 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97782) - || 2000 KJ73 || 28 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97783) - || 2000 KL76 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97784) - || 2000 KK81 || 26 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97785) - || 2000 NZ1 || 5 juli 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (97786) Oauam || 2000 NU2 || 5 juli 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (97787) - || 2000 NH5 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97788) - || 2000 NP5 || 8 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97789) - || 2000 NY8 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97790) - || 2000 NB9 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97791) - || 2000 ND9 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97792) - || 2000 NG10 || 10 juli 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| (97793) - || 2000 NJ13 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97794) - || 2000 NG14 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97795) - || 2000 NA15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97796) - || 2000 NT15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97797) - || 2000 NG17 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97798) - || 2000 NL21 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97799) - || 2000 NE23 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97800) - || 2000 NO23 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten